

Sigle 
 Zatlera reformu Partija – Partito della Riforma di Zatlers, partito politico lettone
 Zeitschrift für romanische Philologie (ZrP)
 Zone Routing Protocol – protocollo di routing

Codici 
 zrp – codice ISO 639-3 della lingua zarfatica